Il siciliano (The Sicilian), scritto da Mario Puzo e pubblicato nel 1984
Il siciliano (The Sicilian), tratto dall'omonimo romanzo e diretto da Michael Cimino nel 1987
Il siciliano, album di Bino del 1996